За весь час з'явилось більш ніж 200 ігор, де Маріо грає головну чи другорядну ролі. Він є талісманом Nintendo і, на думку «Книги рекордів Гіннеса», найбільш упізнаваним героєм відеоігор. Тут представлений список усіх ліцензійних ігор з Маріо, відсортовний за роками.

1980-ті роки

1981 
 Donkey Kong (аркадний автомат)

1982 
 Donkey Kong (ColecoVision)
 Donkey Kong (Game & Watch)
 Donkey Kong (Intellivision)
 Donkey Kong Jr. (аркадний автомат)
 Donkey Kong Jr. (Atari 2600)
 Donkey Kong Jr. (Game & Watch)

1983 
 Donkey Kong (Atari 8-bit)
 Donkey Kong (Apple II)
 Donkey Kong (Commodore 64)
 Donkey Kong (MS-DOS)
 Donkey Kong (Famicom)
 Donkey Kong Jr. (INTV)
 Donkey Kong Jr. (ColecoVision)
 Donkey Kong Jr. (VIC-20)
 Donkey Kong Jr. (Atari 2600)
 Donkey Kong Jr. (Famicom)
 Mario Bros. (аркадний автомат)
 Mario Bros. (Atari 2600)
 Mario Bros. (Atari 5200)
 Mario Bros. (Famicom)
 Mario Bros. (Game & Watch)
 Mario's Bombs Away (Game & Watch)
 Mario's Cement Factory (Game & Watch)

1984 
 Golf (Famicom)
 Pinball (Famicom/NES)
 Punch Ball Mario Bros. (NEC PC-8801)
 Punch-Out!! (аркадний автомат)
 Tennis (Famicom)

1985 
 Super Mario Bros. (Famicom/NES)
 Wrecking Crew (Famicom/NES)
 Tennis (NES)

1986 
 All Night Nippon Super Mario Bros. (Famicom Disk System)
 Donkey Kong (NES)
 Donkey Kong Jr. (NES)
 Golf (Famicom Disk System)
 Golf (NES)
 Mario Bros. (NEC PC-8801)
 Mario Bros. (NES)
 Pinball (NES)
 Super Mario Bros. (Famicom Disk System)
 Super Mario Bros. 2 (Famicom Disk System)
 Super Mario Bros. Special (NEC PC-8801)
 Vs. Super Mario Bros. (аркадний автомат)
 Tennis (NES)

1987 
 Donkey Kong Jr. (NES)
 Mario Bros. (ZX Spectrum)
 Mike Tyson's Punch-Out!! (Famicom/NES)
 Super Mario Bros. (NES)
 Wrecking Crew (NES)

1988 
 Donkey Kong (Atari 7800)
 Donkey Kong (Famicom Disk System)
 Donkey Kong Classics (NES)
 Donkey Kong Jr. (Atari 7800)
 Donkey Kong Jr. (Famicom Disk System)
 Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally (Famicom Disk System)
 Kaettekita Mario Bros. (Famicom Disk System)
 Mario Bros. (Atari 7800, XEGS)
 Super Mario Bros. (Wristwatch Game)
 Super Mario Bros. 2 (NES)
 Super Mario Bros. 3 (Famicom)
 Super Mario Bros./Duck Hunt (NES)

1989 
 Alleyway (Game Boy)
 Donkey Kong 2 (Game & Watch)
 Donkey Kong Classics (NES)
 Super Mario Land (Game Boy)
 Tetris (Famicom/NES)
 Tetris (Game Boy)

1990-ті роки

1990 
 3-in-1 Super Mario Bros./Duck Hunt/World Class Track Meet (NES)
 Dr. Mario (Game Boy)
 Dr. Mario (NES)
 F-1 Race (Game Boy)
 Punch-Out!! Featuring Mr. Dream (Famicom/NES)
 Super Mario Bros. 3 (NES)
 Super Mario Land (Game Boy)
 Super Mario World (Super Famicom)
 VS. Dr. Mario (аркадний автомат)

1991 
 Mario the Juggler (Game & Watch)
 Mario Teaches Typing (MS-DOS)
 Super Mario Bros. 3 (NES)
 Super Mario World (SNES)
 NES Open Tournament Golf (NES) — North America release
 Super Mario Bros. & Friends: When I Grow Up (PC)
 SimCity (Super Famicom/SNES)
 The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Famicom)
 Yoshi (Famicom)
 Yoshi (Game Boy)

1992 
 Super Scope 6 (SNES)
 Super Mario USA AKA Super Mario Bros 2 (Famicom)
 Super Mario Kart (Super Famicom/SNES)
 Yoshi (Famicom/NES, Game Boy)
 Yoshi's Cookie (Famicom and Game Boy)
 Mario Paint (SNES)
 Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy)
 Mario's Time Machine (DOS)
 Super Mario World (SNES)
 Mario Is Missing! (DOS)

 1993 
 Mario Is Missing! (SNES, NES, PC)
 Mario’s Time Machine (SNES)
 Mario and Wario (Super Famicom)
 Super Mario All-Stars (Super Famicom/SNES)
 Yoshi's Cookie (NES, SNES, Super Famicon and Game Boy)
 Mario's Early Years! Fun with Letters (SNES)
 Mario's Early Years! Fun with Numbers (SNES)
 Mario's Early Years! Preschool Fun (SNES)
 Yoshi's Safari (SNES/Super Famicon)

1994 
 Manhole (Game & Watch)
 Donkey Kong '94 (Game Boy)
 Wario Land: Super Mario Land 3 (Game Boy)
 Tetris & Dr. Mario (SNES)
 Super Mario All-Stars + Super Mario World (Super Famicom/SNES)
 Mario's Time Machine (NES)
 Yoshi's Cookie (NES)
 Hotel Mario (CD-i)

1995 
 Mario's Tennis (Virtual Boy)
 Mario Teaches Typing (Microsoft Windows)
 Mario Teaches Typing (Macintosh)
 Mario Clash (Virtual Boy)
 Mario's Picross (Game Boy)
 Mario's Picross 2 (Game Boy)
 Mario's Super Picross (Super Famicom)
 Undake 30 Same Game (Super Famicom Satellaview)
 Mario Excite Bike (Super Famicom Satellaview)
 BS Dr. Mario (Super Famicom Satellaview)
 BS Super Mario Bros. 3 (Super Famicom Satellaview)
 Mario's Game Gallery (PC)
 Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)
 Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest (SNES)

1996 
 Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (Super Famicom/SNES)
 Super Mario 64 (Nintendo 64)
 Mario's Picross 2 (Game Boy)
 Mario Teaches Typing 2 (PC)
 Mario Kart 64 (Nintendo 64)

1997 
 Game & Watch Gallery (Game Boy)
 Game & Watch Gallery 2 (Game Boy)
 Mario Kart 64 (Nintendo 64)
 Mario Teaches Typing 2 (PC)
 Mario's FUNdamentals (PC)

1998 
 Mario no Photopi (Nintendo 64)
 Wrecking Crew '98 (Super Famicom)
 Mario Party (Nintendo 64)
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64)

1999 
 Super Mario Bros. Deluxe (Game Boy Color)
 Game & Watch Gallery 3 (Game Boy Color)
 Mario Golf (Game Boy Color, Nintendo 64)
 Super Smash Bros. (Nintendo 64)
 Mario Party (Nintendo 64)
 Mario Party 2 (Nintendo 64)
 Mario Artist: Paint Studio (1999)

2000-ні роки

2000 
 Mario Golf (Game Boy Color) (Game Boy Color)
 Mario Tennis (Nintendo 64)
 Mario Tennis (Game Boy Color)
 Mario Party 2 (Nintendo 64)
 Mario Party 3 (Nintendo 64)
 Game & Watch Gallery 3 (Game Boy Color)
 Mario Artist: Talent Studio
 Mario Artist: Communication Kit
 Mario Artist: Polygon Studio
 Paper Mario (Nintendo 64)

2001 
 Mario Tennis (Game Boy Color)
 Mario Party 3 (Nintendo 64)
 Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance)
 Super Mario Advance (Game Boy Advance)
 Luigi's Mansion (GameCube)
 Dr. Mario 64 (Nintendo 64)

2002 
 Super Mario World: Super Mario Advance 2 (Game Boy Advance)
 Super Mario Sunshine (GameCube)
 Mario Party 4 (GameCube)
 Super Smash Bros. Melee (GameCube)
 Game & Watch Gallery 4 (Game Boy Advance)
 Animal Crossing (Gamecube)
 Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 (Game Boy Advance)

2003 
 Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (Game Boy Advance)
 Mario Party 5 (GameCube)
 Mario Kart: Double Dash‼ (GameCube)
 Mario & Luigi: Superstar Saga (Game Boy Advance)
 Mario Golf: Toadstool Tour (GameCube)
 Animal Crossing (Gamecube)
 WarioWare, Inc.
 Nintendo Puzzle Collection (GameCube)

 2004 
 Super Mario Fushigi no Korokoro Party (аркадний автомат)
 Mario vs. Donkey Kong (Game Boy Advance)
 Mario Golf: Advance Tour (Game Boy Advance)
 Super Mario Bros. (Classic NES Series) (Game Boy Advance e-Reader)
 Paper Mario: The Thousand-Year Door (GameCube)
 Mario Pinball Land (Game Boy Advance)
 Dr. Mario (Classic NES Series) (Game Boy Advance)
 Mario Power Tennis (GameCube)
 Super Mario 64 DS (Nintendo DS)
 Mario Party 6 (GameCube)
 Wrecking Crew (Game Boy Advance)
 Super Mario Bros.: The Lost Levels (GBA)

 2005 
 Mario Party Advance (Game Boy Advance)
 Dr. Mario & Puzzle League (Game Boy Advance)
 Mario Superstar Baseball (GameCube)
 Dance Dance Revolution: Mario Mix (GameCube)
 Super Mario 64 DS (Nintendo DS)
 Mario Party 6 (GameCube)
 Super Princess Peach (Nintendo DS)
 Mario Party 7 (GameCube)
 Mario Kart DS (Nintendo DS)
 Mario Tennis: Power Tour (Game Boy Advance)
 Mario & Luigi: Partners in Time (Nintendo DS)
 Super Mario Strikers (GameCube)
 Mario Kart Arcade GP (аркадный автомат)
 NBA Street V3 (GameCube)
 SSX On Tour (GameCube)
 Yoshi Touch & Go (Nintendo DS)

 2006 
 Mario Party 7 (GameCube)
 Mario & Luigi: Partners in Time (Nintendo DS)
 Super Mario 64 DS (Nintendo DS)
 Super Princess Peach (Nintendo DS)
 New Super Mario Bros. (Nintendo DS)
 Mario Hoops 3-on-3 (Nintendo DS)
 Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis (Nintendo DS)
 Yoshi's Island DS WarioWare: Smooth Moves Mario Bros. November 19 (Wii Virtual Console (NES))
 Donkey Kong (Wii Virtual Console (NES))
 Super Mario Bros. (Wii Virtual Console (NES))
 Donkey Kong Jr. (Wii Virtual Console (NES))
 Pinball (Wii Virtual Console (NES))
 Super Mario 64 (Wii Virtual Console (N64))
 Mario’s Super Picross (Wii Virtual Console (SNES))
 SimCity(Wii Virtual Console (SNES))

 2007 
 WarioWare: Smooth Moves (Wii)
 Super Paper Mario (Wii)
 Mario Party 8 (Wii)
 Itadaki Street DS (Nintendo DS)
 Mario Strikers Charged (Wii)
 Mario & Sonic at the Olympic Games (Wii)
 Super Smash Bros. Brawl (Wii)
 Super Mario Galaxy (Wii)
 Mario Kart 64 (Wii Virtual Console (N64))
 Super Mario World (Wii Virtual Console (SNES))
 Punch Out!! (Wii Virtual Console (NES))
 Super Mario Bros. (Wii Virtual Console (NES))
 Super Mario Bros 2 (Wii Virtual Console (NES))
 Mario Kart Arcade GP 2 (аркадний автомат)

 2008 
 Mario & Sonic at the Olympic Games (Nintendo DS)
 Super Smash Bros. Brawl (Wii)
 Mario Kart Wii (Wii)
 Dr. Mario Online Rx (WiiWare)
 Mario Super Sluggers (Wii)
 Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (Virtual Console (SNES))
 Mario Golf (Virtual Console (N64))

 2009 
 Mario Power Tennis New Play Control (Wii)
 Dr. Mario Express (Nintendo DSi Ware)
 Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again (Nintendo DSi Ware)
 Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (Nintendo DS)
 Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (Nintendo DS, Wii)
 New Super Mario Bros. Wii (Wii)

 2010-ті роки 

 2010 
 Super Mario Galaxy 2 (Wii)
 Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! (DS)
 Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition (Wii)
 Mario Sports Mix (Wii)

 2011 
 Super Mario 3D Land (3DS)
 Mario Kart 7 (3DS)
 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (Wii)
 Fortune Street (Wii)

 2012 
 Paper Mario: Sticker Star (3DS)
 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (3DS)
 Mario Tennis Open (3DS)
 Mario Party 9 (Wii)
 New Super Mario Bros. 2 (3DS)
 New Super Mario Bros. U (Wii U)

 2013 
 Dr. Luigi (Wii U)
 Luigi’s Mansion: Dark Moon (3DS)
 Mario & Luigi: Dream Team (3DS)
 Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games (Wii U)
 Mario and Donkey Kong: Minis on the Move (3DSWare)
 Mario Kart Arcade GP DX (аркадний автомат)
 Mario Party: Island Tour (3DS)
 Super Mario 3D World (Wii U)

 2014 
 Captain Toad: Treasure Tracker (Wii U)
 Mario Golf: World Tour (3DS)
 Mario Kart 8 (Wii U)

 2015 
 Dr. Mario: Miracle Cure (3DS)
 Mario Party 10 (Wii U)
 Mario Tennis: Ultra Smash (Wii U)
 Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars (3DS, Wii U)
 Super Mario Maker (Wii U)

 2016 
 Mario & Luigi: Paper Jam (3DS)
 Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (3DS, Wii U)
 Super Mario Run (iOS/Android)
 Mario Party: Star Rush (3DS)
 Paper Mario: Color Splash (Wii U)
 Super Mario Maker for Nintendo 3DS (3DS)

 2017 
 Mario Sports Superstars (3DS)
 Mario Kart 8 Deluxe (Switch)
 Super Mario Odyssey (Switch)
 Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch)
 Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser Minions (3DS)
 Mario Party: The Top 100 (3DS)

 2018 
 Mario Tennis Aces (Switch)

 Відмінені 
 VB Mario Land (Virtual Boy)
 Super Mario's Wacky Worlds (CD-i)
 Super Mario 64 2 (Nintendo 64)
 Super Mario 128'' (Nintendo GameCube/Wii)

Ігри Маріо